Le Musée océanographique peut désigner :
 le Musée océanographique de Kaliningrad, en Russie ;
 le Musée océanographique de Monaco ;
 le Musée océanographique de Salammbô, en Tunisie ;
 le Musée océanographique de Tokyo, au Japon.